est le titre de plusieurs films :
 , film documentaire américain d'un réalisateur inconnu, produit par l'American Mutoscope & Biograph, sorti en 1900 ;
 , film américain de Gilbert M. Anderson, sorti en 1907 ;
 , film américain de Ben F. Wilson, sorti en 1914 ;
 , film américain de Frank Moser et Paul Terry, sorti en 1934 ;